Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2012 проводился с 7 по 11 декабря 2011 года в городе Wayland (штат Массачусетс). Турнир проводился в 5-й раз.

Победитель чемпионата получал право выступать как смешанная парная сборная США по кёрлингу на .

В чемпионате принимала участие 21 команда.

Победителями чемпионата стала (в 3-й раз в своей истории) команда Кристин Кларк / Брэйди Кларк, победившая в финале команду Alex Leichter / Jennifer Leichter. Бронзовые медали завоевали команды, проигравшие в полуфиналах: команда Морин Столт / Питер Столт и команда Britt Rjanikov / Barry Ivy.

Формат турнира 
Сначала команды, разбитые на 3 группы по 7 команд (A, B, C), участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая команда играет по разу с каждой. Команды, занявшие в группах первые два места, проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по «неполной» олимпийской системе: четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Матч за 3-е место не проводится — его занимают две команды, проигравшие в полуфиналах.

Дополнительно к этой схеме введено правило «пока команда не потерпела двух поражений во всём турнире, включая групповой этап, она не вылетает из турнира» ().

Время начала матчей указано по UTC−5.

Составы команд

Групповой этап

Группа A 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
! || Команда
!width="25"| A1
!width="25"| A2
!width="25"| A3
!width="25"| A4
!width="25"| A5
!width="25"| A6
!width="25"| A7
!width="20"| 
!width="20"| 
!Место
|- bgcolor=#cfc
|A1||align=left|Кларк / Кларк       ||  * || 8:4|| 9:2|| 8:1|| 8:7|| 7:6|| 8:0|| 6 || 0 ||1
|-
|A2||align=left|Fitzgeraid / Pickle || 4:8||  * || 7:3|| 5:9|| 7:6|| 3:8||11:3|| 3 || 3 ||4
|-
|A3||align=left|Мичай / Calcagno    || 2:9|| 3:7||  * || 6:2||8:10|| 8:7||9:10|| 2 || 4 ||5
|-
|A4||align=left|Nawyn / Nawyn       || 1:8|| 9:5|| 2:6||  * || 5:6|| 2:7|| 9:6|| 2 || 4 ||6
|-
|A5||align=left|Olson / Olson       || 7:8|| 6:7||10:8|| 6:5||  * || 7:9||11:4|| 3 || 3 ||3
|- bgcolor=#cfc
|A6||align=left|Rossetti / Clark    || 6:7|| 8:3|| 7:8|| 7:2|| 9:7||  * || 9:8|| 4 || 2 ||2
|-
|A7||align=left|Вукич / Rimple     || 0:8||3:11||10:9|| 6:9||4:11|| 8:9||  * || 1 || 5 ||7
|}

 Группа B 

 Проходят в плей-офф
 Проходят в тай-брейки за выход в плей-офф со 2-го места

 Тай-брейки 

 Плей-офф 
Плей-офф игрался по «неполной» олимпийской системе для шести команд: сначала 4 команды с четырьмя худшими результатами из команд, вышедших в плей-офф, играют в четвертьфиналах, потом победители встречаются с еще двумя командами (двумя лучшими из трёх занявших 1-е место в своих группах), затем победители полуфиналов встречаются в финале. Но на этом чемпионате было принято правило «пока команда не потерпела двух поражений во всём турнире, включая групповой этап, она не вылетает из турнира» — а для команды Кларк / Кларк её проигрыш в полуфинале был только первым поражением и её нельзя было исключать из турнира. Поэтому она сыграла во 2-м раунде финала с победителями 1-го раунда финала, командой Leichter / Leichter, за окончательное определение победителя чемпионата. В дальнейшем правило «до двух поражений» в плей-офф не применялась, потому что это вызвало немало нареканий среди спортсменов и болельщиков (2-й раунд финала был проведён в понедельник в 9 часов утра).Четвертьфиналы. 11 декабря, 11:30Полуфиналы. 11 декабря, 15:00Финал (раунд 1). 11 декабря, 18:30Финал (раунд 2).' 12 декабря, 9:00''

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2012
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2012
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд 2012

2011 год в кёрлинге
Спорт в США в 2011 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Массачусетсе
Декабрь 2011 года